Rytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rytjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (7,01 ha)
Rytjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Rytjärnen (Hede socken, Härjedalen, 691761-136702), sjö i Härjedalens kommun,  (5,75 ha)
Rytjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694031-137614), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn